O, tempora!, televizijska emisija Laudato TV. Naziv dolazi prema latinskoj O tempora, o mores!. Emisija se prikazuje od 26. siječnja 2020. godine. Emisija se bavi vremenima i običajima i stavljanjem stvari u pravi kontekst. U emisiji svoje misli, riječi i stavove o aktualnoj ili više-manje svevremenskoj temi, kojoj se više ili manje čudimo, govore vrhunski intelektualci upućenima u predmet razmišljanja. U emisiji se prikazuje što pojedini događaj znači za nas danas te što stoji u pozadini tog fenomena na duhovnoj, društvenoj i psihološkoj razini. Razgovori s gostima su sažeti i fokusirani, u prirodnom eksterijeru. Tu su aktualni komentari i primjeri iz suvremenog društva kroz koje doznajemo nešto novo. Uz malu dozu humora gledatelje se upućuje propitati nametnute stavove kroz medije, društvo i društvene mreže i doći do konkretnih zaključaka i uvida. Prva emisija posvećena je političkoj korektnosti. Urednik je Stanko Stojić.

Izvori

Vanjske poveznice 
YouTube Najava emisije, kanal Laudato TV

Rimokatolička Crkva u Hrvatskoj
Hrvatske televizijske emisije